Natel steht für:
 NATEL, bis 2017 Markenname für die Mobilfunksparte der Swisscom
 Natel, Gattungsname für Mobiltelefon in allen Sprachregionen der Schweiz
 Natel (Bremen), ein ehemaliges Stadttor in Bremen
 Parwiz Natel Chanlari (1914–1990), iranischer Schriftsteller